Teonoe – personaggio dell'Elena di Euripide, figlia di Proteo
 Teonoe – figlia di Testore